Jaffa, Tel-Aviv része
Jaffa, a Csillagkapu-univerzumban szereplő fajok egyike
Jaffa üdítőital
 Jaffa, keresztnév

Egyértelműsítő lapok